Soy Luna en concierto (El show de tu serie favorita de Disney Channel) (Sou Luna: O Show (O Show da Sua Série Favorita do Disney Channel) no Brasil) é a primeira turnê do elenco da telenovela do Disney Channel Soy Luna. A turnê foi criada após a série obter um exito de audiência em países da América Latina. O evento foi iniciado em 24 de março de 2017, em Buenos Aires, com uma pré-estreia exclusiva no da 23 de março.

No total, foram 44 shows em 20 cidades de 11 países da América do Sul, América Central e América do Norte.

A turnê conta com uma segunda parte, Soy Luna Live, que vai percorrer a Europa em 2018.

Antecedentes 
O espetáculo foi anunciado pela primeira vez por Karol Sevilla no programa da Susana Giménez no canal Telefe na Argentina..

No Brasil, o show foi anunciado quando Karol Sevilla e Lionel Ferro participaram do do "W+ Kids Festival" no Brasil. A notícia foi dada pela própria Karol, quando ela ainda estava no palco do show. "Eu juro neste palco que eu voltarei com a turnê de Sou Luna", disse Karol para uma plateia enlouquecida, formada por pais e crianças

Em 12 de junho de 2017, foi confirmado que a turnê faria duas apresentações no dia 30 de setembro de 2017 no Brasil. Inicialmente, o Brasil não estava entre os países que a turnê passaria, mas por conta da manifestação dos fãs no Twitter, foi anunciado que a turnê faria uma apresentação única. Devido ao sucesso, no dia 13 de junho foi anunciado mais um show no mesmo dia.

Em 13 de fevereiro de 2017, Lionel Ferro anunciou em sua página no Twitter, que não estaria na primeira parte turnê por motivos pessoais. Lionel também não participará da segunda parte da turnê, que vai acontecer a Europa.

A turnê contou com a participação de Dani Martins (apresentador da versão latina do Pijama Party) nas primeiras apresentações da Argentina. Também contou com a participação de Sebastián Villalobos nas apresentações do México e da Colômbia.

Em maio, Agustín Bernasconi (interprete de Gastón) anunciou a sua saída da turnê pouco depois da apresentação final da primeira etapa. Agustín assinou contrato com uma gravadora, impossibilitando sua participação na segunda parte da turnê que ocorrerá na Europa.

Elenco 
Principal
 Karol Sevilla como Luna Valente
 Ruggero Pasquarelli como Matteo Balsano
 Valentina Zenere como Ámbar Smith
 Michael Ronda como Simón Álvarez
 Carolina Kopelioff como Nina Simonetti
 Katja Martínez como Jazmín Carbajal
 Malena Ratner como Delfina "Delfi" Alzamendi
 Chiara Parravicini como Yamila "Yam" Sánchez
 Ana Jara como Jimena "Jim" Medina Jorge López como Ramiro Ponce Gastón Vietto como Pedro Arias Agustín Bernasconi como Gastón PeridaParticipações
 Dani Martins (apresentações na Argentina)
 Sebastián Villalobos (apresentações na Colômbia e no México)

 Set list 
 Intro Alas (Karol Sevilla)
 Siempre Juntos (Elenco)
 Prófugos (Elenco)
 La Vida es un Sueño (Karol Sevilla)
 Invisibles (Michael Ronda, Gastón Vietto & Ruggero Pasquarelli)
 Sobre ruedas (Karol Sevilla, Valentina Zenere, Katja Martinez, Malena Ratner, Chiara Parravicini, Ana Jara & Carolina Kopelioff)
 Siento (Ruggero Pasquarelli)
 Mírame a mí (Valentina Zenere)
 Eres (Karol Sevilla, Michael Ronda & Ruggero Pasquarelli)
 Chicas así (Valentina Zenere, Malena Ratner & Katja Martinez)
 Valiente (versão acústica) (Karol Sevilla & Michael Ronda)
 Linda (Michael Ronda, Gastón Vietto & Ruggero Pasquarelli)
 Música en ti (Karol Sevilla)
 I'd Be Crazy (Ruggero Pasquarelli, Michael Ronda, Gastón Vietto, Jorge López & Agustín Bernasconi)
 A rodar mi vida (versão acústica) (Chiara Parravicini, Ana Jara Martinez & Jorge López)
 Fush, ¡Te Vas! (Katja Martínez, Valentina Zenere & Malena Ratner)
 Tengo un corazón (Carolina Kopelioff)
 Mitad y Mitad (Agustín Bernasconi & Carolina Kopelioff)
 Qué más da (Karol Sevilla & Ruggero Pasquarelli)
 Aquí Estoy (Ruggero Pasquarelli & Agustín Bernasconi)
 Yo Quisiera (Michael Ronda)
 Un destino (Karol Sevilla, Michael Ronda, Gastón Vietto & Ruggero Pasquarelli)
 Valiente (Elenco)
 Vuelo (Elenco)
 Alas (Elenco)
 Siempre Juntos' (Elenco)

Datas

Especial de televisão 

No dia 10 de dezembro de 2017, foi ao ar no Disney Channel Brasil e no Disney Channel América Latina o show de "Soy Luna en concierto". O especial mostra um dos shows que aconteceu no México. Diferente de outros, o show de Soy Luna foi transmitido de maneira completa pelo Disney Channel. 

Assim como as demais apresentações da turnê pelo México, o especial contou com a participação de Sebastián Villalobos. 

No dia 1 de dezembro de 2018, o especial foi disponibilizado na Netflix.

Ligações externas 
 Site Web Oficial Tour Brasil 
 Site Web Oficial Tour América Latina 

Turnês musicais de 2017
Soy Luna